Balada, forma fixa del cant cortesà del final de l'edat mitjana a Europa
 Balada (Montsià), nucli de població del Montsià
 La Balada de Narayama, pel·lícula japonesa de Shohei Imamura
 La Balada del Sabater d'Ordis, llibre de poemes de Carles Fages de Climent
 Lleonard Balada i Ibañez, compositor originari de Sant Just Desvern
 Rafel Balada Llasat, enginyer tècnic agrícola i botànic d'Amposta